Alexandridis ist der Familienname folgender Personen:

 Annetta Alexandridis (* 1968), deutsche Klassische Archäologin
 Kallinikos Symeon Alexandridis (1926–2014), griechischer Bischof